IMCD steht für
 IMCD (Unternehmen), niederländischer Chemikalienhändler
 idiopathische multizentrische Form des Morbus Castleman (iMCD)

Abkürzung